Bellerose (acteur), een Frans acteur en toneelmeester uit de 16e en 17e eeuw (pseudoniem van Pierre Le Messier)
 Bellerose (bedrijf), een Belgisch kledingproducent en -merk
 Bellerose (New York), een dorp in de Amerikaanse staat New York
 Bellerose (Queens), een buurt in Queens in de Amerikaanse stad New York